Tautenhayn ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Tautenhayn (1873–1944), österreichischer Schauspieler und Sänger
 Karl Tautenhayn (1871–1949), österreichischer Komponist
 Josef Tautenhayn (1837–1911), österreichischer Bildhauer und Medailleur
 Richard Tautenhayn (1865–1947), österreichischer Bildhauer und Keramiker